Pulyka (madár), mint a Meleagris nemzetség 
 Vadpulyka (Meleagris gallopavo)  
 Házi pulyka (Meleagris gallopavo domesticus), a pulyka domesztikált változata
 Mexikói pulyka (Meleagris gallopavo gallopavo)
 Kelet-amerikai pulyka (Meleagris gallopavo silvestris)
 Rio Grande-i pulyka (Meleagris gallopavo intermedia)
 Gould-féle pulyka (Meleagris gallopavo mexicana)
 Floridai pulyka (Meleagris gallopavo osceola) 
 Merriami pulyka (Meleagris gallopavo merriami)
 Moore-féle pulyka (Meleagris gallopavo onusta)
 Pávaszemes pulyka (Meleagris ocellata vagy Agriocharis ocellata)

Egyértelműsítő lapok